3 (getal), een primair getal
U2-3, een ep van U2
Three (televisieserie)
Three (band), een Amerikaanse posthardcoreband
Three (Armageddon), een album van de Zweedse band Armageddon
Three (Sugababes), het derde studioalbum van de Britse meidengroep Sugababes
Three (Nieuw-Zeeland)